Hrvatska
Vučinići (Vrbovsko)

BiH
Vučinići (Kladanj, BiH)